Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ASB Classic 2018. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 30. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Auckland